Enigmatic – album muzyczny Czesława Niemena (1970)
 Enigmatic – lubelski teatr offowy

Zobacz też 
 Niemen Enigmatic – zespół muzyczny